La Coupe de Croatie de volley-ball féminin est organisée par la Fédération croate de volley-ball (Hrvatski odbojkaški savez, HOS), elle a été créée en 1993.

Généralités

Historique

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Championnat de Croatie de volley-ball féminin
Coupe de Croatie de volley-ball masculin

Lien externe 
 Site officiel de la fédération

Compétition de volley-ball en Croatie